Волчас () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Костюшковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на левом берегу реки Волчес, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 167 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Комаровичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Волчасе имелось 43 двора и проживало 313 человек (165 мужчин и 148 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 33 человека.

По состоянию на 1 января 2019 года население деревни составляло 29 человек (двое детей в возрасте от 7 до 14 лет).

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района